Il singolare del torneo di tennis Golden Gate Classic 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrice Margaret Court che ha battuto in finale Billie Jean King 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Billie Jean King (finale)
 Margaret Court (Campionessa)
 Rosie Casals (semifinali)
 Kerry Melville (semifinali)

 Françoise Dürr (primo turno)
 Pam Teeguarden (secondo turno)
 Wendy Overton (secondo turno)
 Julie Heldman (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Golden Gate Classic 1972